SMS pode significar:
Safety Management System
Serviço de mensagens curtas, em inglês Short Message Service.
Sin miedo a soñar, série de televisão espanhola transmitida no canal laSexta.
Systems Management Server, solução da Microsoft para o gerenciamento de sistemas de plataforma Windows. Entre suas funcionalidades estão a instalação automatizada de aplicações, inventário de software e hardware, relatórios gerenciais, entre outras.
Sega Master System, um console de videogame da Sega.
Secretaria Municipal de Saúde, em muitos municípios brasileiros.
Canetas SMS uma marca de canetas.
SMS, na marinha alemã, significa Seiner Majestät Schiff (Navio de Sua Majestade).

Desambiguação
Acrónimos